Kwaksan kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Kwaksan (ort i Nordkorea), Norra P'yŏngan, 
 Kwaksan-gun, kommun, Norra P'yŏngan, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar